Francesco Antonazzi (1924-1995) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giuseppe Antonazzi (... – ...) – calciatore italiano